Co Nag kan syfta på följande platser:

Kina 

 Co Nag (sjö i Kina, lat 32,03, long 91,48), Tibet, 
 Co Nag (sjö i Kina, lat 31,63, long 82,35), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar